

Persone 
 Adolf Riebe – calciatore austriaco
 August Riebe – imprenditore e ingegnere tedesco
 Bill Riebe – cestista statunitense, fratello di Mel
 Brigitte Riebe – scrittrice tedesca che usa lo pseudonimo di Lara Stern
 Mel Riebe –  cestista statunitense, fratello di Bill